Lista das 261 comunas do departamento francês de Mayenne.

(CAL) Communauté d'agglomération Laval Agglomération, created in 2001.

|}

Mayenne